Гретхен Магерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Лаура Гільдемейстер.

Гільдемейстер потім виграла титул, перемігши у фіналі Маріанн Вердел з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Гретхен Магерс (півфінал)
  Гелл Сіоффі (2-ге коло)
  Енн Гроссман (3-тє коло)
  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
  Енн Генрікссон (чвертьфінал)
  Керрі Каннінгем (2-ге коло)
  Беверлі Бовіс (3-тє коло)
  Лаура Гільдемейстер (переможниця)
  Луїс Аллен (3-тє коло)
  Ева Крапль (2-ге коло)
  Стейсі Мартін (чвертьфінал)
  Бет Герр (3-тє коло)
  Ху На (3-тє коло)
  Маріанн Вердел (фінал)
  Кім Кессаріс (2-ге коло)
  Мішелл Джаггерд (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 OTB Open Draw 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд